Cherokees, tribu ameríndia d'Amèrica del Nord
 llengua cherokee, llengua del poble cherokee
 Cherokee (servidor web), servidor web de codi obert
 Cherokee (Alabama), localitat a l'estat d'Alabama (EUA)
 Cherokee (Kansas), localitat
 Cherokee (Iowa), localitat
 Cherokee (Oklahoma), localitat
 Cherokee Village, població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas